Las Águilas Rugby Club es un equipo argentino que no participa en ninguna liga local (por falta de jugadores); que tiene como casa La Hoya en el pueblo de Sierra de la Ventana.

El creador, fundador, primer entrenador y primer presidente es Richard Matus Sáez quien, aunque es de nacionalidad chilena, siempre puso énfasis en el desarrollo del rugby local e internacional.

Hoy en día un pequeño grupo de 12 jugadores entrenan en las categorías M14, M17 y se está empezando a formar el equipo de Primera.

Jugadores

Temporada 2007 (22 Jugadores en 3 Categorías)

M12 (5) 
Juan Francisco Ochoa
Gabriel Emilio Aldaya
Ezequiel Nazareth Milanecio
Lucas Scialpi
Matias Matus Acebo

M15 (11) 
Roberto "El grone caña" Maidana
Franco "Betina" Vazquez
Branco "Corneta" Durand
Alejandro ”EL MONO” Romero 
Daniel "Alérgico al Jabón" Quiñones
Erik “BUBU” Gigena
Cristian Simons
Brian Gomez
Elian "Qué es el shampoo?" Obes
Daniel Riquelme
Nicolas Andreotta

Primera (6) 
Wando Lopez
Fabian Esmoli
Luciano Rinaldi
Nicolas Posse
Julio Scaraffia
Richard Matus

Temporada 2008 (En Investigación)

Temporada 2010 (18 Jugadores en 3 Categorías)

M14 (8) 
Juan Francisco Ochoa
Lucas Scialpi
Emanuel exjugador(Lesión graVe)
Sebastian Urban

M17 (4) 
Branco Durand
Franco Vazquez
Rodrigo Cerda
Roberto Maidana
Alessandro Pez

Primera (5) 
Wando Aitor Lopez
Daniel Arrigo
Nicolas Peralta
Leonardo sguearzo
erik gigena
Alessandro Pez

Clubes de rugby de la provincia de Buenos Aires